El Torneig de Casablanca 2009 o també Grand Prix Hassan II 2009 és un esdeveniment tennístic inclòs en les sèries 250 de la ATP. Es juga a Casablanca, Marroc entre el 6 i el 12 d'abril del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009